Cachrys alata är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Georg Hoffmann. Cachrys alata ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
alata